Sandy River (englisch für „sandiger Fluss“) steht für:

Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sandy River (Broad River), Nebenfluss des Broad River in South Carolina
 Sandy River (Bush River), Nebenfluss des Bush River in Virginia
 Sandy River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in Oregon
 Sandy River (Dan River), Nebenfluss des Dan River in Virginia
 Sandy River (Kennebec River), Nebenfluss des Kennebec River in Maine

Sonstiges:
 Sandy River (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten

Weiteres:
 Sandy River Railroad, Eisenbahngesellschaft in Maine, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Big Sandy River
 Little Sandy River